Dit is een lijst van steden en plaatsen in het oude Mesopotamië en omstreken.

zie ook: Portaal:Mesopotamië

Mesopotamië